

Роздольна — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Роздольна — присілок, Юргамиський район, Курганська область